Сверхвозрастающей называется последовательность, каждый член которой больше суммы всех предыдущих членов. Более формально, последовательность положительных целых чисел  — сверхвозрастающая, если выполнено условие:

Данный класс последовательностей широко используется в ранцевой криптосистеме Меркля-Хеллмана.

Например,  является сверхвозрастающей, а  — нет.

Способы построения сверхвозрастающей последовательности 
Пусть перед нами стоит задача построить сверхвозрастающую последовательность  для некоторого количества объектов . Элемент  выбирается случайным образом из равномерного распределения натуральных чисел по такому отрезку: . Следующий элемент  выбирается равномерно из отрезка , идущий за ним член последовательности выбирается из отрезка , элемент  случайным образом выбирается из отрезка . Очевидно, что при подобных распределениях членов последовательности условие сверхвозрастаемости будет выполняться, так как нижняя граница каждого отрезка в точности равна увеличенной на единицу сумме всех правых границ предыдущих отрезков. Для примера построим таким способом несколько сверхвозрастающих последовательностей при :

Построение со случайно выбранным шагом 
Если  — случайно выбранные числа, то остальные элементы сверхвозрастающей последовательности можно найти из неравенства:

Пусть , . Тогда, для примера, последовательность  удовлетворяет условию и является сверхвозрастающей.

Построение на основе последовательности Фибоначчи 

Каждый элемент последовательности Фибоначчи удовлетворяет соотношению: , нулевой и первый члены которого: . Из этого видно, что первые члены последовательности Фибоначчи: . Иногда можно столкнуться с обобщенной последовательностью Фибоначчи. Это последовательность, члены которой выполняют условие уравнения: . То есть обобщённая последовательность получается из классической путем изменения первых двух членов последовательности Фибоначчи и сохраняет принцип образования следующих членов. Для построения сверхвозрастающей последовательности используется форма именно обобщённой последовательности Фибоначчи. Для того, чтобы вычислить любой член сверхвозрастающей последовательности , необходимо выбрать четыре элемента: два начальных ( и ) и два положительных множителя ( и ).

Получаем следующие случаи:

 Последовательность удовлетворяет условию сверхвозрастаемости при .
 Последовательность не является сверхвозрастающей при .
 При  последовательность начинает удовлетворять условию сверхвозрастаемости после нескольких итераций.
 При  последовательность остаётся сверхвозрастающей.
Для примера возьмём . Первые элементы полученной сверхвозрастающей последовательности: .

Построение по имеющейся сверхвозрастающей последовательности 
Условию сверхроста удовлетворяет ряд степеней числа  . Зная сверхвозрастающую последовательность , можно построить новую  с помощью набора . Для реализации необходимо применить к  набор следующих операций:

Подробный пример для выбранной сверхвозрастающей последовательности :

Получили новую сверхвозрастающую последовательность .

Использование сверхвозрастающей последовательности в криптографии

Сверхвозрастающие рюкзаки 

Криптосистема Меркла-Хеллмана основан на «задаче о рюкзаке» — алгоритме шифрования с открытым ключом — описанном ниже. Задача выглядит следующим образом: задана последовательность  неповторяющихся положительных целых чисел. Пусть число  также принадлежит множеству натуральных чисел. Если такое возможно, необходимо найти набор псевдослучайной двоичной последовательности , чтобы выполнялось условие: .

Пусть  — сверхвозрастающая последовательность. В таком случае мы сталкиваемся с «лёгкой» проблемой рюкзака, которую не составляет труда решить. Для этого  сравнивается с элементом . Если , то , значение  уменьшается на  и происходит переход к члену последовательности . Действие повторяется, пока процесс не закончится. Если в итоге , то решение задачи найдено в виде последовательности , в противном случае — его не существует.

Если последовательность  не сверхвозрастающая (или нормальная), то рюкзаки представляют собой «трудную» проблему, решить которую можно только перебором всех возможных вариантов.

Закрытый ключ в алгоритме Меркла-Хеллмана — это последовательность весов проблемы сверхвозрастающего рюкзака, в свою очередь открытый ключ — это последовательность весов проблемы нормального рюкзака с тем же решением. Существует способ преобразования проблемы сверхвозрастающего рюкзака в проблему нормального рюкзака посредством модульной арифметики. Для того, чтобы получить нормальную последовательность рюкзака, будем использовать сверхвозрастающую последовательность рюкзака. Для примера возьмём последовательность чисел: , и умножим по модулю  каждый элемент этой последовательности на число . На  накладывается условие: значение модуля должно быть больше суммы всех элементов последовательности, например, . А множитель  должен быть взаимно простым числом с модулем, например, . В таком случае нормальной последовательностью рюкзака будет:

Получаем нормальную последовательность чисел: . Сверхвозрастающая последовательность рюкзака является закрытым ключом, а нормальная последовательность рюкзака — открытым.

Схема многостороннего разделение секрета 
Схема многостороннего разделения секрета с использованием сверхвозрастающей последовательности была предложена в 2017 году. Уникальность схемы состоит в том, что она не только является многосторонней, но и реализует структуру последовательного доступа по уровням. В алгоритме используется схема Шамира, а точнее генерация долей секрета, за которой следует фаза восстановления секрета.

Приведём алгоритм реализации схемы многостороннего разделения секрета.

Генерация долей секрета  
Шаг 1.1. Выбирается секрет , где  — некоторое простое число, которое известное всем сторонам и задаёт конечное поле размера . Пусть , где  — количество участников, между которыми нужно разделить секрет .

Шаг 1.2. Преобразуем секрет  в -битную псевдослучайную двоичную систему счисления и сформируем последовательность .

Шаг 1.3. Составим двоичную последовательность длиной  из случайно подобранных элементов: .

Шаг 1.4. Используем операцию исключающее «ИЛИ» между элементами последовательностей из Шага 1.2 и Шага 1.3. В результате получаем новую последовательность: .

Шаг 1.5. Построим сверхвозрастающую последовательность случайных чисел длиной : .

Шаг 1.6. Вычисляем сумму , которая будет известна всем участникам. Псевдокод функции:
    Function bugsum(a, b);
    Input:  и .
    Output: sum.
    sum;
    for i  r do
         sum  sum  ;
    end
    return sum;
Шаг 1.7. Выбираем простое число , которое будет объявлено всем участникам, и такое, что:  и  для , где число уровней, а общее количество участников на уровне .

Шаг 1.8. Распределяем  среди всех участников уровня  с помощью , где определяет степень многочлена  схемы Шамира на уровне . Далее необходимо перевести в десятичную систему элементы последовательности Шага 1.3 и также распределить их по уровню  с помощью .

Фаза восстановления секрета 
Шаг 2.1. Как минимум,  участников восстанавливают секрет на уровне  и получают долю  для .

Шаг 2.2. На первом уровне проверяется, действительно ли выполняется  для суммы, полученной на Шаге 1.6. Если неравенство верно, первый уровень выводит  и отправляет на второй уровень новое значение суммы: . В противном случае он выводит  и отправляет на следующий уровень  и добавляет свой выходной бит  в пустую последовательность . Необходимо пройти все уровни, постепенно заполняя последовательность .

Шаг 2.3. На уровне  выполняется восстановление секрета и заполнение последовательности . Повторяем вычисления, которые проводились на Шаге 1.4 с операцией исключающее «ИЛИ»: .

Шаг 2.4. Наконец, получили секретную двоичную последовательность, которую можно преобразовать в десятичную, чтобы получить секрет .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Superincreasing sequences

Криптография
Ряды и последовательности